Склад збірної США на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

США
С 2010